Die Gerry Weber Open 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. Juni 2007 in Halle (Westfalen) stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden im Londoner Queen’s Club die The Artois Championships gespielt, welche genau wie die Gerry Weber Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Dreifacher Titelverteidiger im Einzel war der Schweizer Roger Federer, der dieses Mal verletzungsbedingt seine Teilnahme zurückzog. Der Vorjahresfinalist Tomáš Berdych nutzte seine Chance und gewann das Turnier ohne Satzverlust überlegen. Im Finale schlug er den Zyprioten Marcos Baghdatis und gewann so seinen dritten Karrieretitel.
Im Doppel gewannen im vorherigen Jahr Fabrice Santoro und Nenad Zimonjić. Nach drei glatten Siegen misslang ihnen die Titelverteidigung erst im Finale gegen Simon Aspelin und Julian Knowle. Für letztere war es der zweite gemeinsame Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 659.000 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 680.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Halle (Westf.)